Jméno Silvestr nosili tři papežové římskokatolické církve.

papežové
 sv. Silvestr I. – pontifik v letech 314–335
 Silvestr II. – pontifik v roce 999–1003
 Silvestr III. – pontifik v roce 1045

další osoby jménem
 Silvestr

Papežové podle jména